Msimang ist der Familienname folgender Personen:

 Manto Tshabalala-Msimang (1940–2009), südafrikanische Politikerin
 Selby Msimang (1886–1982), südafrikanischer Politiker und Aktivist